Марк Стю́арт:
  (род. 1995) — шотландский велогонщик.
 Стюарт, Марк (род. 1984) — американский хоккеист.